Municipio de Niangua puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Niangua (condado de Camden, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Camden.
 Municipio de Niangua (condado de Webster, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Webster.